

Sigle 
 Partido Popular Cristiano – partito politico peruviano
 Partit Popular de Catalunya – partito politico spagnolo
 Pay per click – modalità di acquisto e pagamento della pubblicità online
 Piano particolareggiato di comparto
 piccola proprietà contadina 
 PowerPC – architettura di microprocessori RISC
 Pocket PC – Computer palmare con sistema operativo Windows Mobile
 Public Power Corporation of Greece – fornitore di energia elettrica greco

Codici 
 PPC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Prospect Creek (Stati Uniti d'America)